Dans la mythologie grecque, Tirésias est un devin aveugle de Thèbes.
 Tirésias Simon Sam est le  de la République d'Haïti (1835-1916).
 Tiresias est une police d'écriture inclusive développée par l’institut national des aveugles anglais de Londres.
 Tirésias, est un éditeur de sciences humaines.
 Tirésias est une bande dessinée française scénarisée par Serge Le Tendre, dessinée par Christian Rossi et publiée en 2001.